Гмина Мехув ()  —  городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Мехувский повят,  Малопольское воеводство. Население — 20 722 человека (на 2005 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Населённые пункты (сельские округа)

Соседние гмины 
 Гмина Харшница
 Гмина Голча
 Гмина Ксёнж-Вельки
 Гмина Рацлавице
 Гмина Радземице
 Гмина Слабошув
 Гмина Сломники

Ссылки 
 Официальная страница

Гмина Мехув